Marineoffiziere sind
 Offiziere der Marine#Militärisch (Seestreitkräfte)
 Marineoffizier (Deutschland)

Siehe auch:
 Liste der Marinestreitkräfte
 Marineflieger
 Schiffsoffizier